Мангыты (узбеки) — тюрко-монгольское племя, упоминаемое как узбекское начиная с XV века. В 1756—1920 годы узбекская династия мангытов правила в Бухарском эмирате.

О происхождении мангытов 

По мнению академика В. Бартольда, с монгольской эпохи наименование мангыт, упоминается как название тюркских или тюркизированных народов.

Согласно Г. Е. Грумм-Гржимайло, мангыты в составе узбеков имеют монгольское происхождение.

По одной из версий, мангуты из Восточной Монголии переселились в Дешт-и Кипчак, отюречились (некоторые утверждают, будто это произошло в улусе Ногая в конце XIII в.), затем сплотили вокруг себя кипчакские племена. Горстка мангутов восприняла язык и культуру кипчаков и растворилась в их массе. Те кипчакские кочевые общины, что расселились на территории, отведенной мангутам под юрт (пространство для кочевания), приняли по степному обычаю их этническое имя. Так, судя по всему, в течение первой половины XIV в. и появились тюрки-мангыты.

Узбекские мангытские историки XIX века писали, что пророк Йафет имел сына по имени Тюрк, который стал предком Узбек-хана — праотца 92-х узбекских племен, в том числе мангытов.

История 
Первые сведения о мангытах на территории Мавераннахра относятся к эпохе Тимура, когда на его стороне с 1375 года сражался глава мангытского улуса — Едигей, известный в тимуридских источниках как Идику узбек. Едигей сопровождал Тимура в походе на Золотую Орду в 1391 г. После 1395 года Едигей прибрал нити власти в Золотой Орде в свои руки, однако в его послании к Тимуру 1398 г. признавалось: «Мы все выкормлены милостью его величества, счастливого государя…».

Узбекские амиры из племени мангыт создали свою династию правителей Бухары (1756—1920), сменившую династию Аштарханидов.

По данным российского востоковеда Н. В. Ханыкова, старшим родом Узбеков в Бухарском Ханстве считался мангыт; из отделения которого тук происходила царствующая династия, кроме того род этот пользовался некоторыми особенными привилегиями.

Основателем этой династии был простой узбек из рода тук племени мангыт Мухаммад Рахим (1747—1758), который, убив Абулфейз-хана, стал править Бухарским ханством с титулом атылыка (буквально значит «дядька»), а потом в 1756 году принявший титул хана. По смерти его власть перешла к его дяде Даниял-бию, довольствовавшемуся титулом аталыка при хане Абуль-Гази.

Перед смертью Даниял объявил своим преемником старшего сына, Шахмурада, который посвятил себя религиозным занятиям, писал богословские трактаты и не хотел и слышать о светской власти. Между тем, дела управления пришли в страшное расстройство. Тогда весь народ, с ханом во главе, стал умолять Шахмурада спасти погибавшее от неурядиц ханство. Шахмурад согласился принять власть, с титулом наиба, то есть наместника хана (1785—1800). По смерти Абуль-Гази (около 1795) Шахмурад принял титул эмира (духовный титул халифов) и более не возводил подставных ханов. Результатом его усилий явилось восстановление имиджа Бухары в мусульманском мире, как опоры ислама. Во время похода в Мерв много жителей оазиса было переселено в Самарканд. От Шахмурада приходило в Россию посольство, радушно принятое императрицей Екатериной, которая пожертвовала 50 тысяч золотых рублей на строительство медресе в Бухаре.

После Шахмурада в 1800 году власть наследовал сын его Хайдар, принявший титул сейида (потомка пророка Мухаммеда), потому что мать его происходила из этого привилегированного рода. Умер он в 1826 году, и власть перешла к старшему его сыну Мир Хусейну, против которого возмутился следующий брат его, Насрулла. Мир Хусейн ханствовал только 2,5 месяца и перед смертью передал ханство младшему брату Мир Умару, который властвовал только 5 месяцев, потому что не мог устоять против Насруллы, который весной 1827 года овладел Бухарой и объявил себя ханом. Насрулла переформировал войско и ввёл в нём дисциплину. Отношения его к России были вполне дружественны. Хан Насрулла правил до 1860 года.

При эмире Музаффаре (1860—1885) по Русско-бухарскому договору 1868 года (дополнен Шаарским договором 1873 года) Бухарский эмират признал протекторат России. Формально династия Мангытов просуществовала до 1920 года, когда была свергнута в результате революции, провозгласившей Бухарскую советскую республику.

Бухарские мангыты говорили на карлукском и местами на кипчакском диалектах узбекского языка. В результате слияния с населением, говорящим на карлукско-чигильском диалекте, в некоторых местах мангыты стали говорить на смешанном наречии, о чём свидетельствуют специальные исследования.

С 1868 года — вассалы России.

При эмирах мангытской династии неуклонно росла доля персов в рядах высшего чиновничества. Это повелось со времени правления Мухаммад Рахим-хана, при котором на пост верховного кушбеги был назначен перс Мухаммед Давлат.

Родовой состав 
По некоторым данным, в начале XIX века численность узбекского рода мангытов, вошедших в состав узбекской нации составляла 120 тысяч семей. Узбекское племя мангытов делилось на следующие рода: тук-мангыты (их деления: султан, кузы-кучкар, кукалдор, карасар); тимур ходжа, баурдак-мангыт, уч-уруг мангыты (их деления: исабай, купак, бай деганди); кара-мангыт: (их деления: чауки, ун-икки, куса, бакирчи, кула-тамгали, парча, кара, таза, пиш-кул.

В начале XX века мангыты в составе узбекского народа являлись самым могущественным и многочисленным племенем в Бухарском оазисе. Общая их численность составляла 99 200 человек, а Бухарском и Гиждуванском уездах их было более 52 тысяч.

По данным Магидовича на 1924 год, на территории Узбекистана проживало более 130 тыс. узбеков-мангытов. Из них около 100 тыс. жили на территории Бухарского эмирата: в Бухарском оазисе и в округе Карши — 44 тыс., в низовьях Зарафшана — 8 тыс., в среднем течении Зарафшана — 10 тыс., в округе Джизака — 2600 и в Хорезме — 10 тыс. человек. Кроме того, в Чарджоуском районе Туркмении проживало 11 тыс. мангытов. Большинство мангытов, проживавших в Каршинской пустыне, Бухарском оазисе, в предгорных и горных районах Самаркандской области занимались овцеводством, причём в первых двух регионах разводили каракульских овец. Мангыты занимались также и земледелием. У них было немного развито и ручное ремесленничество (ковроделие, ткачество разноцветных тканей, бязи, алачи, калами и др.). Длинноворсовый ковёр мангитов — жулхирс — был очень знаменит.

Мангытские правители Бухары 

 Худаяр-бий — бий племени Мангыт, аталык Аштарханидов
 Мухаммад Хаким-бий (ум. 1743) — сын предыдущего, бий племени Мангыт, аталык Аштарханидов (1721—43)
 Мухаммад Рахим (ум. 1758) — сын предыдущего, бий племени Мангыт, аталык Аштарханидов (1743—53), хан Мавераннахра (1753—58)
 Даниял-бий (ум. 1785) — брат Мухаммад Хаким-бия, бий племени Мангыт, аталык Аштарханидов, бек тумана Керминэ, хаким Хисар-и Шадмана (1758—1785)
 Шахмурад (1749—1800) — сын предыдущего, амир Мавераннахра (1785—1800)
 Хайдар (1775—1826) — сын предыдущего, амир Мавераннахра (1800—1826)
 Мир Хусейн (1797—1826) — сын предыдущего, амир Мавераннахра (октябрь-декабрь 1826)
 Мир Умар (1810—1829) — брат предыдущего, амир Мавераннахра (декабрь 1826 — апрель 1827)
 Насрулла (1826—1860) — брат предыдущего, амир Мавераннахра (апрель 1827 1860)
 Музаффар (1824—1885) — сын предыдущего, амир Мавераннахра (1860—1885), в 1868 году императором Всероссийским дарован общий титул по происхождению высочество
 Сеид-Абдул-Ахад-Хан (1859—1910) — сын предыдущего, амир Мавераннахра (1885—1910)
 Сейид Алим-хан (1880—1944) — сын предыдущего, амир Мавераннахра (1910—1920)

Генеалогическое дерево

Примечания

Литература 
 
 
 Бартольд В. В. Сочинения. — Т. III. Работы по исторической географии. — : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1965. Утверждено к печати Учёным советом Института народов Азии АН СССР. — 713 с.
 Тревер К. В., Якубовский А. Ю., Воронецев М. Э. История народов Узбекистана. — Т. 2. — : АН УзССР, 1947. — 517 с.
  Ханыков Н. В. Экспедиция в Хорасан. — : Наука, 1973.
 Кармышева Б. Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана. — , 1976.
 Маликов А. М. Мангыты долины Зерафшана // Научный бюллетень СамГУ. — 2006. — № 6. — С. 32—36.

Узбекские племена
История Центральной Азии
Этносы тюрко-монгольского происхождения